

Види још 

 Париз—Рубе

Париз—Рубе
Бициклистички класици